Ойта () — центральне місто в Японії, адміністративний центр префектури Ойта. Розташоване на острові Кюсю, на південно-західній стороні Внутрішнього Японського моря.

Клімат

Міста-побратими
  – Авейру, Португалія (1978)

Примітки

Джерела та література

Посилання